Leupin ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Leupin (1904–1972), Schweizer Politiker
 Herbert Leupin (1916–1999), Schweizer Grafiker und Grafikdesigner